Personen:
 André Danican Philidor (de oudste) (1647-1730)
 Anne Danican Philidor (1681-1728)
 Anne Danican-Philidor (1681-1728)
 François-André Danican Philidor, Frans componist en schaker
 Jean Danican Philidor (1610-1679)
 Jacques Danican Philidor (1657-1708)
 Michel Danican Philidor (I.) (1580-1651)
 Michel Danican Philidor (II.) (1610-1679)
 Michel Danican Philidor (III.) (1683 - 1723)
 Pierre Danican Philidor (1681-1731)

Schaken:
 Koninklijke Schaakclub Philidor 1847, een schaakvereniging in Leeuwarden
 Leidse Schaakclub Philidor, een schaakvereniging in Leiden
 Philidor (Amsterdam), een historische schaakvereniging
 Philidor (schaakopening)
 Philidorgambiet